Челопек — название населённых пунктов:

 Челопек — село в Врачанской области Болгарии;
 Челопек — село в Республике Сербской Боснии и Герцеговины;
 Челопек — село в общине Брвеница Республики Македония;
 Челопек — село в общине Старо-Нагоричане Республики Македония.

См. также 
 Челопеч
 Челопечене
 Челопеци